— середнє квадратичне значення змінного струму.
 RMS (префікс) в судноплавстві.
  — один з алгоритмів диспетчеризації у операційних системах